Glasenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Glasenberg (Lambach), Weiler der Gemeinde Lambach im Departement Moselle, Frankreich
 Glasenberg (Ybbstaler Alpen) (971 m), Berg der Ybbstaler Alpen
 Glasenberg (Schwäbische Alb), Berg der Schwäbischen Alb bei Heubach (mit Fernmeldeturm)

Glasenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Glasenberg (* 1957), südafrikanisch-australisch-schweizerischer Unternehmer und Manager